{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (86301) - || 1999 VL43 || 1 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86302) - || 1999 VJ46 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86303) - || 1999 VL58 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86304) - || 1999 VC60 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86305) - || 1999 VN66 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86306) - || 1999 VQ67 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86307) - || 1999 VL78 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86308) - || 1999 VN85 || 5 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86309) - || 1999 VA90 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86310) - || 1999 VK96 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86311) - || 1999 VE126 || 9 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86312) - || 1999 VC146 || 12 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86313) - || 1999 VL159 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86314) - || 1999 VX161 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86315) - || 1999 VU177 || 6 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86316) - || 1999 VS179 || 6 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86317) - || 1999 VH192 || 1 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86318) - || 1999 VS192 || 1 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86319) - || 1999 VF199 || 1 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86320) - || 1999 VT199 || 4 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86321) - || 1999 VS202 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86322) - || 1999 VJ216 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86323) - || 1999 VJ219 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86324) - || 1999 WA2 || 16 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86325) - || 1999 WC6 || 28 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (86326) - || 1999 WK13 || 30 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86327) - || 1999 WM13 || 29 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (86328) - || 1999 XX3 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86329) - || 1999 XZ7 || 2 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86330) - || 1999 XR14 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86331) - || 1999 XY19 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86332) - || 1999 XG21 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86333) - || 1999 XA26 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86334) - || 1999 XO27 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86335) - || 1999 XP29 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86336) - || 1999 XD32 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86337) - || 1999 XP32 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86338) - || 1999 XK34 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86339) - || 1999 XV40 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86340) - || 1999 XQ49 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86341) - || 1999 XH54 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86342) - || 1999 XP54 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86343) - || 1999 XZ56 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86344) - || 1999 XA67 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86345) - || 1999 XE84 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86346) - || 1999 XO84 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86347) - || 1999 XU89 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86348) - || 1999 XF102 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86349) - || 1999 XO102 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86350) - || 1999 XW102 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86351) - || 1999 XS105 || 11 december 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (86352) - || 1999 XR111 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86353) - || 1999 XX113 || 11 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86354) - || 1999 XB116 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86355) - || 1999 XF116 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86356) - || 1999 XR122 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86357) - || 1999 XF123 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86358) - || 1999 XB143 || 14 december 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (86359) - || 1999 XQ143 || 15 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86360) - || 1999 XR162 || 8 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86361) - || 1999 XE178 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86362) - || 1999 XS178 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86363) - || 1999 XT179 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86364) - || 1999 XC194 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86365) - || 1999 XH207 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86366) - || 1999 XO213 || 14 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86367) - || 1999 XY223 || 13 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86368) - || 1999 XB225 || 13 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86369) - || 1999 XK226 || 14 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86370) - || 1999 XR228 || 14 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86371) - || 1999 XZ234 || 3 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86372) - || 1999 XA254 || 12 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86373) - || 1999 YK || 16 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86374) - || 1999 YD3 || 17 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86375) - || 2000 AT2 || 1 januari 2000 || San Marcello || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| (86376) - || 2000 AX4 || 2 januari 2000 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (86377) - || 2000 AQ12 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86378) - || 2000 AV18 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86379) - || 2000 AY26 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86380) - || 2000 AD40 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86381) - || 2000 AM40 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86382) - || 2000 AY41 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86383) - || 2000 AJ42 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86384) - || 2000 AS47 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86385) - || 2000 AK51 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86386) - || 2000 AN56 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86387) - || 2000 AG60 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86388) - || 2000 AT60 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86389) - || 2000 AM67 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86390) - || 2000 AW74 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86391) - || 2000 AE87 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86392) - || 2000 AH90 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86393) - || 2000 AG112 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86394) - || 2000 AH124 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86395) - || 2000 AM124 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86396) - || 2000 AB129 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86397) - || 2000 AF138 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86398) - || 2000 AV139 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86399) - || 2000 AV140 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86400) - || 2000 AE141 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten